Іван Сила (фільм), «Іван Сила» — український дитячий художній фільм режисера Віктора Андрієнка. 
 Фірцак Іван Федорович, Іван Сила, Іва́н Фе́дорович Фірца́к (Кротон-Фірцак; Іван Сила, 28 липня 1899, Білки, нині Іршавського району Закарпатської обл. — 10 листопада 1970, Білки, Закарпатська область) — український борець, боксер, боєць вільного стилю, силач, артист цирку. 
 Іван Сила на прізвисько «Кротон» — це повна, авторська та неспотворена цензурою версія авантюрно-пригодницького роману закарпатського письменника Антона Копинця, написаного ним 1969 року.
 Неймовірні пригоди Івана Сили — пригодницька повість про долю гірського силача із Закарпаття, який став чемпіоном Чехословаччини та Європи з кількох видів спорту, здобув велику кількість перемог.